Коцо́нис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Коцонис, Иоаннис (в монашестве Иоаким; род. 1954) — греческий архимандрит.
 Коцонис, Иеронимос (1905—1988) — архиепископ Афинский.